Лайково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лайково — деревня в Докшицком районе Витебской области.

Россия 
 Лайково — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Лайково — деревня в городском округе Ухта Коми.
 Лайково — бывшее сельцо в Дмитровском районе Московской области. Сейчас это территория микрорайона Внуковский города Дмитрова.
 Лайково — село в Одинцовском районе Московской области.